Санту-Анжелу:

 Санту-Анжелу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Санту-Анжелу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.